Скульптор (значення).

 Скульптор (від лат. sculpo вирізаю, висікаю)— митець, що спеціалізується на створенні тривимірних творів мистецтва ( барельєф, горельєф, станкова і монументальна скульптура) з використанням різних технік ( ліплення, висікання, ливарна справа). 
 Скульптор - профорієнтація.
 Скульптор (сузір'я) - сузір'я в південній півкулі неба.
 « Скульптор » - назва художнього фільму 2009 року, виробництво — Австралія, режисер	Кристофер Кенуорсі .
 Скульптор (фільм) — американський трилер 2000 року, відомий також під назвою The Demon Within

Примітки 

Багатозначні терміни